Тийи́-ла-Кампа́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бургебюс. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14691.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 125 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 85 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 65 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 75,4 %). Из 65 активных жителей работали 63 человека (33 мужчины и 30 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 20 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Тийи-ла-Кампань 

Коммуны департамента Кальвадос